Mikorey ist der Familienname folgender Personen: